Zeidelweid bezeichnete

 von 1939 bis 1945 den Ortsteil Včelary der Gemeinde Bílovice, Okres Uherské Hradiště, Tschechien
 von 1939 bis 1945 den Ortsteil Brťov der Gemeinde Brťov-Jeneč, Okres Blansko, Tschechien